Речь — исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил. Процесс речи предполагает, с одной стороны, формирование и формулирование мыслей языковыми (речевыми) средствами, а с другой стороны — восприятие языковых конструкций и их понимание. Речь считается вербальной коммуникацией.

Таким, образом, речь представляет собой психолингвистический процесс, устную форму существования человеческих языков.

Значение 
Важнейшим достижением человека, позволившим ему использовать общечеловеческий опыт, как прошлый, так и настоящий, явилось речевое общение, которое развивалось на основе трудовой деятельности.
Речь — язык в действии. Язык же — это система знаков, включающая слова с их значениями плюс синтаксис — набор правил, по которым строятся предложения. Слово представляет собой одну из разновидностей знаков, поскольку последние присутствуют в различного рода формализованных языках. Объективным свойством словесного знака, обусловливающим теоретическую деятельность, выступает значение слова, которое представляет собой отношение знака (слова в данном случае) к обозначаемому в реальной действительности объекту абстрактно от того, как он представлен в индивидуальном сознании.

В отличие от значения слова, личностный смысл — это отражение в сознании того места, которое занимает предмет в системе деятельности конкретного человека. Если значение объединяет социально значимые признаки слова, то личностный смысл — это субъективное переживание его содержания.

Выделяют следующие основные функции языка:
 средство существования, передачи и усвоения общественно-исторического опыта;
 средство общения (коммуникации).

Выполняя первую функцию, язык служит средством кодирования информации об изученных свойствах предметов и явлений. Посредством языка информация об окружающем мире и самом человеке, полученная предшествующими поколениями, становится достоянием последующих поколений. Выполняя функцию средства общения, язык позволяет оказывать воздействие на собеседника прямое (если мы прямо указываем на то, что надо сделать) или косвенное (если мы сообщаем ему сведения, важные для его деятельности, на которые он будет ориентироваться немедленно или в другое время в соответствующей ситуации).

Развитие, изменение лексического состава языка, его грамматического и звукового (см. также звук речевой, фонема) строя возможно лишь при непрерывном использовании языковых структур в живой речи. Отсутствие речевой коммуникации приводит к гибели языка или, при наличии достаточного количества письменных документов, к его консервации на определённом уровне развития, как в случае с латинским и древнегреческим языками. При этом грамматический строй языка остаётся неизменным, лексика не отражает изменений, происходящих в окружающем мире и человеческой деятельности, а фонетический строй может быть лишь теоретически реконструирован на базе языков-«потомков».

Также выделяют следующие функции языка:

 Лексическая;
 Обозначающая;
 Регулирующая;
 Коммуникативная.

Речь — существенный элемент человеческой деятельности, позволяющий человеку познавать окружающий мир, передавать свои знания и опыт другим людям, аккумулировать их для передачи последующим поколениям.

Являясь средством выражения мыслей, речь, в ходе её развития в онтогенезе, становится основным (но не единственным) механизмом мышления человека. Высшее, абстрактное мышление невозможно без речевой деятельности.

И. П. Павлов отмечал, что только речевая деятельность даёт человеку возможность отвлечения от действительности и обобщения, что и является отличительной особенностью человеческого мышления.

В зависимости от формы общения, речевая деятельность делится на устную (подразумевающую говорение и слушание) и письменную (письмо и чтение).

В ходе «продуктивных» видов речевой деятельности — говорения и письма — задействуются следующие группы мыслительно-физиологических механизмов:

 механизм программирования речевого высказывания (передаваемого смысла);
 группа механизмов, связанных с построением грамматической структуры высказывания, поиском нужных слов по семантическим признакам, выбором определённой звуковой (при устной речи, см. звук речевой, фонема) или графической системы (при письменной речи, см. графема, буква); Согласно современным исследованиям, выполнение данных функций локализовано в ЦНС преимущественно в участке височной коры, называемом Зоной Брока (Зоной Бродмана 45) и явившемся одним из последних этапов эволюции человека.
 физиологические механизмы, обеспечивающие реальное осуществление речевого высказывания (физический процесс «говорения» или «письма»).

Правила языкового конструирования имеют этноспецифические особенности, которые выражаются в системе фонетических, лексических, грамматических и стилистических средств и правил общения на данном языке. Речь тесно интегрирована со всеми психическими процессами человека.
Лингвистическая сторона речевого поведения человека изучается психолингвистикой.

Свойства речи:
 Содержательность речи — это количество выраженных в ней мыслей, чувств и стремлений, их значительность и соответствие действительности;
 Понятность речи — это синтаксически правильное построение предложений, а также применение в соответствующих местах пауз или выделения слов с помощью логического ударения;
 Выразительность речи — это её эмоциональная насыщенность, богатство языковых средств, их разнообразие. По своей выразительности она может быть яркой, энергичной и, наоборот, вялой, бедной;
 Действенность речи — это свойство речи, заключающееся в её влиянии на мысли, чувства и волю других людей, на их убеждения и поведение.

Речь подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Внешние виды речи делятся на диалогическую и разговорную.

Возникновение 
Речь (членораздельная речь) появилась в ходе эволюции человека между 1,7—2 миллиона лет назад, у первых homo — именно в это время сформировался речевой аппарат. По данным антропологии основным признаком наличия речевого аппарата у ископаемого индивида является шиловидный отросток височной кости, он редко присутствует у черепов ардипитеков и есть почти у всех черепов ранних homo. Речь определяется не только шиловидным отростком, но им в том числе, и он легко идентифицируется в ископаемых останках.

По мнению норвежских ученых Аре Бреана и Гейра Скейе появлению речи на ранних этапах эволюции Homo Sapiens предшествовала коммуникация с помощью нечленораздельных звуков музыкальной природы: ритма, тембра, простейших «мелодий» и тому подобных способов. Этому способствовало изменение строения черепа и пасти гоминид, связанное с развитием прямохождения.

Ученые все больше склоняются к представлениям о долгой и многоступенчатой эволюции речи с ростом артикулированности, множественности слов и значения, усложнением языковых конструкций. Подъем на каждую ступень осуществлялся закономерно в связи с «самоодомашниванием», нормативностью, климатическими изменениями, сменой экологических ниш, конструированием новых техноприродных ниш и формированием новых социальных порядков. 

Согласно эффекту Болдуина, генно-культурной коэволюции и культурного драйва вследствие массового направленного поведения и многоуровневого отбора менялись генные, нейронные, анатомические (гортань, дыхательные мышцы), психофизиологические (слуховые и речемоторные) структуры.

Развитие способностей происходило благодаря каждодневным попыткам преодолевать взаимное непонимание через ритуалы переиначивания звуков и отгадывания их смысла . На уровне повседневных коммуникаций отбирались речевые формы, также действовали индивидуальный отбор, половой отбор и межгрупповой отбор .

Сферы речевой деятельности:  
 1) массовая агитация и пропаганда
 2) организация, управление, общественная регламентация
 3) оформление, передача, хранение знаний
 4) идейно-эстетическая сфера
 5) развлекательная сфера

См. также 

 Устная речь
 Устная речь в письменной форме
 Артикуляционный аппарат
 Логопедия
 Логорея
 Распознавание речи
 Телефонный разговор
 Лингвистика
 Психолингвистика
 Нейролингвистика

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Розов Н. С. Происхождение языка и сознания. Как социальные порядки и коммуникативные заботы порождали речевые и когнитивные способности. Новосибирск: Манускрипт. 2022. 355 с. 
 

 
Психические процессы